Пінк або пінка — дво- чи трищоглове вітрильне судно
 Пінк (справжнє ім'я Аліша Бет Мур,  1979) — американська співачка

Прізвище 

 Артур Пінк (1886—1952) — англійський екзегет, теолог.
 Сідней Пінк (1916—2002) — американський режисер
 Аріель Пінк (справжнє ім'я Аріель Маркус Розенберг,  1978) — американський співак
 Францишек Пінк (правильніше Пінцк, 1734—1798) — польський скульптор
Вигадані персонажі
 Денні Пінк — персонаж фантастичного серіалу «Доктор Хто»

Див. також 
 Pink
 Пінка
 «Пінки і Брейн» — американський серіал Стівена Спілберга